L'anglicisme round-robin est utilisé dans plusieurs contextes.

Étymologie
L'expression provient du français ruban rond, modifié par idiotisme.

Au  ou , lorsque des paysans français souhaitaient se plaindre au roi, ils lui remettaient une pétition. . Dans ces conditions, on comprend que personne ne voulût figurer en premier sur la liste. Pour échapper à l'arbitraire de la punition, noms et signatures furent apposés sur un ruban attaché en rond sur la pétition, ou disposés circulairement en bas de la pétition, de sorte qu'il n'y ait plus de premier de liste et que tous les pétitionnaires soient tenus solidairement responsables.

Un des plus célèbres exemples de ruban rond est la pétition adressée par Jessé de Forest et ses compagnons le  à Sir Dudley Carleton, ambassadeur de sa Majesté le roi d'Angleterre à La Haye sollicitant le droit de s’établir en Virginie. Ce document est aujourd'hui conservé au British Public Record Office. Les 56 signatures y sont disposées en ellipse afin qu'aucune ne soit la première .

Le principe fut utilisé plus tard par les marins de la marine royale britannique.

Sens
En littérature, le Round-robin est un style littéraire. 
En informatique, le Round-robin est utilisé pour effectuer de l'ordonnancement de la répartition de charge.
Un tournoi en round-robin est en sport un type de tournoi dans lequel chaque participant rencontre l'ensemble des autres participants un nombre égal de fois. Voir tournoi toutes-rondes.
Dans le domaine de la broderie aux points comptés (ou point de croix), un round-robin est un ouvrage réalisé en commun sur un thème donné.
Dans le domaine des mesures en laboratoire, les round-robin tests sont des essais de mêmes échantillons par des laboratoires différents de façon à valider les méthodes d'essais ou évaluer la qualité des laboratoires.
Dans le domaine de la simulation informatique d'instruments acoustiques par la technique de l'échantillonnage (sampling), la technique du round-robin consiste à déclencher cycliquement plusieurs enregistrements différents de la même note de musique afin de diminuer l'effet non réaliste de répétition, souvent appelé effet mitraillette. Ce genre de technique est particulièrement efficace pour des répétitions rapides jouées par des instruments à percussion ou par des cuivres orchestraux.

Notes et références

Bibliographie